Арустамян, Нора Седраковна () — депутат Национального собрания Республики Армения 7-го созыва (порядковый номер 106), член фракции «Процветающая Армения».

Образование 
В 2012г. окончила отделение лингвистики и межкультурной коммуникации факультета романо-германской филологии Ереванского государственного университета. Лингвист, специалист-консультант по межкультурной коммуникации. 

В 2014г. окончила магистратуру факультета международных отношений ЕГУ. Специалист-международник. 

В 2012г. проходила переподготовку в Языковой академии Кембриджа (Великобритания).

Карьера 
2014-2017гг. – помощник депутата НС Гагика Царукяна. 

2017-2019гг. – депутат НС (территориальный избирательный округ N7 территориального избирательного списка блока партий “Царукян”). Член Постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам и защите прав человека, член фракции “Царукян”. 

9 декабря 2018г. избрана депутатом НС по территориальному избирательному округу N7 территориального избирательного списка партии “Процветающая Армения”.

Семья 
Состоит в браке, имеет двоих детей.